Ел Дурасно има више значења:

 Ел Дурасно (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Дурасно, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Дурасно (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Дурасно (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дурасно (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дурасно (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дурасно (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дурасно (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дурасно (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дурасно, Дон Наталио (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Дурасно (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дурасно (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дурасно, Санта Тересита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дурасно (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дурасно (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дурасно (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дурасно (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дурасно (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасно (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно, Дураснитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно, Ехидо Сан Пабло (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дурасно (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дурасно (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дурасно (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дурасно (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дурасно, Ел Дураснито (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дурасно (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дурасно (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дурасно (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дурасно (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дурасно (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дурасно (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Дурасно (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Дурасно (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Дурасно (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дурасно (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дурасно (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дурасно (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дурасно (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дурасно (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дурасно (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дурасно (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дурасно, Ел Дурасно де Флорес Магон (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дурасно (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дурасно (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дурасно (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дурасно (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дурасно (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дурасно (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дурасно (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дурасно (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дурасно (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дурасно (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дурасно (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дурасно (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дурасно (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Дурасно (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Дурасно (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Дурасно (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно, Ел Дураснито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно, Сан Хосе дел Дурасно (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно, Камино Вијехо а Сан Лорензо (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно, Ранчо Алегре (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дурасно (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Дурасно, Лос Аламос (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дурасно (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дурасно (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дурасно (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дурасно (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дурасно (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дурасно (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дурасно (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дурасно (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дурасно (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Дурасно (Олинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Дурасно (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Дурасно (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Дурасно (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Дурасно (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Дурасно (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дурасно (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дурасно (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дурасно (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дурасно (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дурасно (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дурасно (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дурасно (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дурасно (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дурасно (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дурасно (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дурасно, Роса Марта Салинас (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дурасно (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дурасно (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дурасно (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Дурасно (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Дурасно (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Дурасно (Тепејанко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Дурасно, Медија Луна (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Дурасно (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дурасно (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дурасно (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дурасно (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дурасно (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дурасно (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дурасно (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дурасно (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дурасно (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дурасно (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дурасно (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дурасно (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дурасно (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дурасно (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дурасно, Лос Кабаљос (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику